Als Bismarck-Klasse werden mehrere Schiffsklassen bezeichnet:

 eine Klasse von Kreuzerfregatten der Kaiserlichen Marine, siehe Bismarck-Klasse (1877)
 eine Klasse von Fahrgastschiffen der Spree-Havel-Dampfschiffahrt-Gesellschaft Stern, siehe Bismarck-Klasse (1904)
 eine Klasse von Schlachtschiffen der Kriegsmarine, siehe Bismarck-Klasse (1939)